Szillen, auch: Schillen, ist ein deutscher Ortsname:
 Szillen, 1936 bis 1946: Schillen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946:  Schilino, Siedlung und Sitz einer Landgemeinde im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Szillen, 1936 bis 1938: Schillen, 1938 bis 1946: Schellendorf, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, ab 1946: Tschuikowo, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Schillen